Molnár Mária (1855–1942) mintaóvónő, lapszerkesztő
 Molnár Mária (1886–1943) református diakonissza, misszionárius
 Molnár Mária színésznő. 1914-ben végzett az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémián
 Molnár Mária (1898–1980) ötvös- és zománcművész
 Molnár Mária (1923) kézilabdázó, edző
 Molnár Mária (1943) jugoszláviai magyar író, publicista
 Molnár Mária (1965) operaénekes